Beatrice Adelizzi (1988) – sincronetta italiana
Cosimo Adelizzi (1983) – politico e imprenditore italiano